El título Sagrada Familia con San Juanito puede aludir a dos cuadros de Rafael Sanzio:

La Perla
Virgen de la rosa